Cerro Largo – departament w Urugwaju
 Cerro Largo – gmina w Urugwaju, w mikroregionie Cerro Largo
 Cerro Largo – miasto w Brazylii